Okręty US Navy o nazwie USS  "Okinawa", pochodzącej od bitwy o Okinawę:
Pierwszy "Okinawa" (CVE-127) miał być lotniskowcem eskortowym, ale jego budowa została przerwana przed ukończeniem.
Drugi "Okinawa" (LPH-3) był okrętem desantowym typu Iwo Jima, który był w służbie w latach 1962 - 1992.

Zobacz też 

 USS "Okinawa" (NCC-13958) – okręt kosmiczny z fikcyjnego świata Star Trek.

Okinawa